Квача — денежная единица двух африканских государств: Замбии и Малави.

 Замбийская квача
 Малавийская квача

См. также 
 Квач

Квача